Тынис Энделевич Винт (; 22 апреля 1942, Таллин — 22 июня 2019, там же) — эстонский художник, классик эстонского изобразительного искусства. Заслуженный артист Эстонской ССР (1988). Лауреат двух национальных премий Эстонии в области культуры (1991, 2013).

Биография 
В 1967 году окончил Государственный художественный институт СССР.

Работал в области графического дизайна, реформировал облик ряда журналов, оформлял книги и плакаты, делал дизайн интерьеров, выступал как сценограф и «сценарист» городского пространства Таллинна, исследовал визуальные знаковые системы.

С конца 1960-х годов дом Тыниса Винта являлся важным центром неофициальной художественной жизни. Создал «Студию 22», куда входили художники, архитекторы, искусствоведы.

Цитаты 
В контексте эстонской художественной жизни второй половины XX века Тыниса Винта можно выделить как личность исключительного значения — художника, мыслителя и учителя, чья концепция искусства послужила движущей силой для многих представителей разных художественных сфер и поколений" — Эльнара Тайдре, 2012.

Ссылки 
 Плакаты и женщины Тыниса Винта

Источники 

Выпускники Эстонской академии художеств
Художники-концептуалисты
Художники неофициального искусства СССР
Художники Эстонии